Bitwa w zatoce Køge (1677)
 Bitwa w zatoce Køge (1710)